Розовский завод «Металлобыт» () — промышленное предприятие в посёлке городского типа Розовка Розовского района Запорожской области Украины.

История 
Предприятие было создано в 1946 - 1947 гг. в соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР и введено в эксплуатацию в 1947 году как Розовский районный промкомбинат, относившийся к категории предприятий местной промышленности. В 1947 году в состав промкомбината входили кузница, деревообрабатывающие мастерские и обувная мастерская, но в дальнейшем предприятие было расширено.

В 1950 году в составе промкомбината действовало 12 различных цехов.

После административной реформы 1962 года, в ходе которой Розовка вошла в состав Куйбышевского района Запорожской области было принято решение о развитии промышленности и в соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР в 1966 году промкомбинат был реорганизован в Розовский завод металлических бытовых изделий.

В 1969 году завод выпустил валовой продукции на сумму 1 млн. рублей.

В 1970 году Розовский завод «Металлобыт» выпускал 217 наименований различных металлоизделий хозяйственно-бытового назначения, в состав предприятия входили кузница, пилорама и металлообрабатывающий цех, численность рабочих составляла 240 человек.

В дальнейшем, от линии Донецк - Камыш-Заря Донецкой железной дороги к заводу были проложены подъездные пути, в 1985 году подъездные пути и складские помещения завода были реконструированы.

В целом, в советское время завод являлся крупнейшим предприятием Розовки.

После провозглашения независимости Украины в октябре 1992 года завод был передан в коммунальную собственность Запорожской области. В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество.

Примечания 

Предприятия Запорожской области